Lone Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lone Rock (Iowa)
Lone Rock (Wisconsin)